Crosta steht für

 einen Gemeindeteil von Großdubrau, siehe Crosta (Großdubrau)

Crosta ist der Familienname folgender Personen:

 Giancarlo Crosta (* 1934), italienischer Ruderer
 Daniele Crosta (* 1970), italienischer Fechter
 Luca Crosta (* 1998), italienischer Fußballspieler
 Nicolas de Crosta (eigentlich Traugott von Schlieben); (1900–1972), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Krosta